El barranc de Guixers és un afluent per la dreta del barranc del Llanet, el qual, pel seu costat, és afluent del riu de Conques. Està situat al Pallars Jussà, en el terme municipal de Gavet de la Conca.

S'origina dins de l'antic terme d'Aransís, en el lloc anomenat Tros de Toló, al Clot de Sant Pere, a uns 840 m. alt. Travessa el sector sud-est de les Masies d'Aransís, i davalla cap al nord-est per anar a abocar-se en el Barranc de Guixers a 543 m. alt.

Fa uns 2 quilòmetres de llargària, i discorre gairebé tot pel terme d'Aransís (Gavet de la Conca), llevat del darrer tram, de menys de mig quilòmetre, en què entra dins de l'antic terme de Conques (Isona i Conca Dellà).

El barranc de Torrentguixers pren el nom d'una curiosa aglutinació a partir del barranc al qual aflueix: el barranc de Guixers. Podria tractar-se d'una forma originada en torrent de Guixers.

Torrentguixers
Torrentguxers
Geografia de l'antic municipi de Conques